U19-Europamästerskapet i fotboll 2011 var 2011 års U19-Europamästerskap i fotboll och spelades i Rumänien mellan den 20 och 1 augusti. Enbart spelare födda efter den 1 januari 1992 tilläts spela i turneringen. Turneringen vanns av Spanien som besegrade Tjeckien i finalen.

Kvalspel

Ett kvalspel spelades för att avgöra vilka länder som skulle kvalificera sig för turneringen utöver värdnationen Rumänien. Kvalspelet bestod av två omgångar, där den sista omgången bestod av sju grupper där gruppvinnaren gick vidare till Europamästerskapet.

Gruppspel
Lag 1–2: Vidare till semifinal.

Slutspel

2011
Fotboll i Rumänien
Fotbollsåret 2011
2011 i Rumänien